Cranmore – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Cranmore – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)